Deux croiseurs de la marine soviétique ont porté le nom de Tallinn : 
 le Tallinn, un croiseur lourd de la classe Admiral Hipper de la marine soviétique inachevé, ancien croiseur allemand Lützow ;
 le Tallinn, un croiseur lance-missiles de la classe Kara lancé en 1976 et démoli en 1996.

Tallinn